Forum Changer d’Ère (FCE), est un colloque qui se tient chaque année depuis 2013 à la Cité des sciences et de l'industrie et au centre d'arts numériques Le Cube, auquel participent décideurs, médias et grand public sur les enjeux de la société collaborative.

Historique 
Créé en 2013 et orchestré par Véronique Anger-de Friberg, avec le soutien du scientifique Joël de Rosnay.

Voir aussi

Ouvrages

Liens externes

Notes et références

Articles connexes 

Conférence internationale
Économie du développement